Mauriac (Gironde)
Mauriac (Cantal)

Desambiguações de topônimos